

Persone 
Adam Beard (1996) – rugbista a 15 britannico
Al Beard, propr. Albert Beard (1942) – ex cestista statunitense
Alana Beard (1982) – ex cestista statunitense
Amanda Beard (1981) – ex nuotatrice e modella statunitense
Butch Beard, propr. Alfred Beard jr. (1947) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Charles Austin Beard (1874-1948) – storico, scrittore e sociologo statunitense
Chris Beard, propr. Christopher Michael Beard (1973) – allenatore di pallacanestro statunitense
Frank Beard – batterista
Henry Beard (1945) – comico, scrittore e editore statunitense
Jessica Beard – atleta
Joey Beard – cestista
John Beard (1716 circa-1791) – tenore inglese
Mary Beard (1955) – accademica e scrittrice britannica
Mary Ritter Beard (1876-1958) – attivista, storica e archivista statunitense
Mathew Beard (1870-1985) – supercentenario statunitense
Matthew Beard (1925-1981) – attore statunitense
Matthew Beard (1989) – attore britannico
Percy Beard (1908-1990) – ostacolista e allenatore di atletica leggera statunitense
Peter Beard – fotografo
Ralph Beard – cestista
Rony Beard (1988) – calciatore dominicano
Tanoka Beard – cestista
Tom Beard, propr. Thomas Simon Henry Beard (1965-2015) – attore inglese.

Altro 
Spock's Beard